Sévérac (Loire-Atlantique),  een gemeente in het Franse departement Loire-Atlantique
Sévérac-l'Église, een gemeente in het Franse departement Aveyron
Sévérac-le-Château, een plaats in het Franse departement Aveyron
Sévérac d'Aveyron, een gemeente in het Franse departement Aveyron